Берне́-Сен-Марте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 95 км на південний захід від Пуатьє, 45 км на схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 295 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 706,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Берне-Сен-Мартен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Берне-Сен-Мартен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта